«Неестественные поиски» () — двухсерийный британский комедийный телефильм 1992 года режиссёра . Производство британского телеканала BBC совместно с американской телесетью A&E Television Networks по одноимённой пьесе  из книги «Неестественный поиск и другие пьесы: Дневник автора» (, 1985). Пародия на театральную жизнь.

Премьера состоялась на телеканала BBC2 7 и 9 декабря 1992 года.

Сюжет 

Страдающий от алкоголизма драматург следует за своей пьесой «Неестественные поиски» от первого дня репетиций до мирового турне из Лондона в Лос-Анджелес, Даллас и Нью-Йорк.

В ролях 
 Алан Бейтс — Хемиш Партт
 Боб Балабан — директор
 Бретт Андерсон — Санни (работник отеля)
 Сара Ньюман — Сьюзи (девушка из видеосалона)
 Спайк Спенсер — официант
 Сара Саттон — Уэнди
  — Дигби Мэсон
  — Гектор Дафф
 Джон Малони
 
 
 Stephen Trombley

Награды и номинации 
 В 1993 году фильм получил телевизионную премию BAFTA в категории «Лучший монтаж» (Фрэнсис Паркер).
 Алан Бейтс также был номинирован в категории «Лучший актёр», но не получил награды.

Интересные факты 
 Виктория, жена актёра Алана Бейтса умерла во время съёмок фильма, но он не прекратил работу.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1992 года
Телефильмы на английском языке
Телефильмы Великобритании
Телефильмы 1992 года
Экранизации пьес
Фильмы Би-би-си